Оги се може односити на:
 -{Oggy}-, енглеска верзија надимка.
 Огњен, надимак.
 Стеван Огризовић, енглески фудбалер
 Оги Радивојевић, српски музичар